Кубок Футбольной лиги 1978/79 () стал девятнадцатым розыгрышем Кубка Футбольной лиги, клубного турнира на выбывание для английских и валлийских футбольных клубов, выступавших в Футбольной лиге Англии. Турнир прошёл с 12 августа 1978 года по 17 марта 1979 года.

Победу в турнире во второй раз подряд одержал клуб «Ноттингем Форест», обыгравший «Саутгемптон» в финальном матче на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Первый раунд

Первые матчи

Ответные матчи

Переигровки

Второй раунд

Переигровки

Вторая переигровка

Третий раунд

Переигровки

Вторая переигровка

Четвёртый раунд

Переигровка

Пятый раунд

Переигровка

Полуфиналы

Первые матчи

Ответные матчи

Финал 

Финал прошёл на стадионе «Уэмбли» в Лондоне 17 марта 1979 года. Победу в нём со счётом 3:2 одержал «Ноттингем Форест». Для «Форест» это была вторая подряд победа в Кубке Футбольной лиги.

Отчёт о матче

Примечания

Ссылки 
 Турнир на сайте Football Club History Database 

1978